Lig har flere betydninger:
 Lig – et dødt legeme.
 Lig – kanten på et sejl.